Mergenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Ascan Mergenthaler (* 1969), deutscher Architekt
 Benedikt Mergenthaler d. Ä. (1567–1640), Apotheker und Bürgermeister von Göppingen
 Benno Mergenthaler (1886–1983), deutscher Verwaltungsjurist und Leiter des Polizeiamtes Gladbeck
 Christian Mergenthaler (1884–1980), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hannah Mergenthaler (* 1997), deutsche Sprinterin
 Ottmar Mergenthaler (1854–1899), deutschamerikanischer Uhrmacher und Erfinder der Linotype-Setzmaschine
 Otto Mergenthaler (1898–2001), deutscher Biologe
 Volker Mergenthaler (* 1969), deutscher Germanist